Kurt Kresse ist der Name folgender Personen:

* Kurt Kresse (Widerstandskämpfer) (1904–1945), deutscher Widerstandskämpfer
 Kurt Kresse (Fußballspieler) (* 1919), deutscher Fußballspieler und Fußballtrainer